Junonia hierta — дневная бабочка из семейства нимфалид. Широко распространена в Африке, Южной Азии, на Мадагаскаре.

Синонимы 
 Precis hierta
 Papilio hierta Fabricius, 1798
 Papilio lintingensis Osbeck, 1765
 Junonia cebrene Trimen, 1870
 Precis oenone var. cebrene ab. demaculata Neustetter, 1916
 Precis oenone var. sudanica Schultze, 1920
 Junonia oenone f. aeolus Stoneham, 1965
 Junonia oenone f. conjuncta Stoneham, 1965
 Junonia paris Trimen & Bowker, 1887

Подвиды 

 Junonia hierta hierta (Fabricius, 1798)
 Junonia hierta cebrene Trimen, 1870 Африка
 Junonia hierta paris Trimen, 1887 Мадагаскар
 Junonia hierta magna? (Evans, 1926)

Нимфалиды
Насекомые Африки
Животные, описанные в 1798 году